Die Jennings Bet World Seniors Darts Tour 2021/22 war die erste Austragung der von Modus Darts und Snooker Legends ausgetragenen Dartsturnierserie, welche sich an Dartspieler im Seniorenbereich (50 Jahre und älter) richtet. Sie bestand aus insgesamt 18 Turnieren.

Qualifikation 
An der World Seniors Darts Tour 2021/22 konnte jede Personen, welche das fünfzigste Lebensjahr vollendet hat, teilnehmen. Bedingung war dabei die Registrierung über die Website der Organisation. Eine Ausnahme bilden hierbei die drei Major-Turniere. Zu diesen wurden renommierte Dartspieler im betreffenden Alter eingeladen. Zwei Plätze werden über Qualifikationsturniere vergeben, an denen wiederum jeder registrierte Spieler teilnehmen kann.

Preisgelder 
Auf der World Seniors Darts Tour 2021/22 wurde folgendes Preisgeld ausgeschüttet:

Austragungsorte 
Die erste Saison der World Seniors Darts Tour fand vollständig in England an insgesamt sieben verschiedenen Veranstaltungsorten statt.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der World Seniors Darts Tour ab dem Viertelfinale.

Jennings Bet World Seniors Championship Qualifiers 
Austragungsort:  Crucible Club, Reading
Link:

WSDT Flyer Event 
Datum: 10. November 2021

WSDT Round 1 Event 1 
Datum: 11. November 2021

WSDT Round 1 Event 2 
Datum: 12. November 2021

Jennings Bet World Seniors Championship 
Datum: 3. bis 6. Februar 2022
Austragungsort:  Circus Tavern, Purfleet
Link:

Jennings Bet Open Series Event 1 
Austragungsort:  Crucible Club, Newbury
Link:

Day 1 
Datum: 19. März 2022

Day 2 
Datum: 20. März 2022

Jennings Bet World Seniors Masters Qualifiers 
Austragungsort:  Crucible Club, Reading
Link:

WSDT Flyer Event 
Datum: 8. April 2022

WSDT Round 1 Event 1 
Datum: 9. April 2022

WSDT Round 1 Event 2 
Datum: 10. April 2022

Jennings Bet Word Seniors Masters 
Datum: 28. bis 29. Mai 2022
Austragungsort:  Lakeside Country Club, Frimley Green
Link:

Jennings Bet World Seniors Matchplay Qualifiers 
Austragungsort:  Crucible Club, Reading
Link:

WSDT Flyer Event 
Datum: 10. Juni 2022

WSDT Round 1 Event 1 
Datum: 11. Juni 2022

WSDT Round 1 Event 2 
Datum: 12. Juni 2022

Jennings Bet World Seniors Matchplay 
Datum: 2. bis 3. Juni 2022
Austragungsort:  Bonus Arena, Kingston upon Hull
Link:

Jennings Bet Open Series Event 2 
Austragungsort:  Shilbottle Sports, Alnwick
Link:

Day 1 
Datum: 30. Juli 2022

Day 2 
Datum: 31. Juli 2022

Jennings Bet Open Series Event 3 
Austragungsort:  St. Kentigerns Irish Social Club, Manchester
Link:

Day 1 
Datum: 8. Oktober 2022

Day 2 
Datum: 9. Oktober 2022

Weblinks 
 Website der World Seniors Darts Tour
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2021
Dartveranstaltung 2022